Иоганн Элерт Бо́де (, 19 января 1747 — 23 ноября 1826) — немецкий астроном, в 1772 г. получил место астронома при Берлинской академии наук, потом стал её членом и до самой своей смерти издавал «Берлинский астрономический ежегодник», сделавшийся настольной книгой для астрономов.

В его книге «Uranographia sive astrorum descriptio» (2 изд., 1819) занесены 17240 звёзд, на 1200 больше, чем было известно до него. Большим распространением пользовалось его «Représentation des astres» (1782), содержащее на 34 небольших листах все звёзды, видимые невооружённым глазом над берлинским горизонтом, вместе с главнейшими телескопическими звёздами, каталогом и мифологическим объяснением отдельных созвездий.

Из других его сочинений надо упомянуть:
 «Entwurf der astronomischen Wissenschaft» (2 изд. 1825);
 «Allgemeine Betrachtungen über das Weltgebäude» (3 изд. 1834),
 а также общедоступный учебник астрономии — «Anleitung zur Kenntniss des gestirnten Himmels» (11 изд. 1858).

В 1789 г. он был избран членом Лондонского королевского общества.

В честь Иоганна Элерта Боде названы:

 галактика M81, открытая самим Боде в 1774 году,
 астероид (998) Бодея, открытый в 1923 году,
 кратер на Луне.

См. также 
 Правило Тициуса — Боде

Литература

Ссылки 
 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Германии
Члены Лондонского королевского общества
Первооткрыватели галактик
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук